Политбюро Центрального комитета АПТ () - руководящий орган  Албанской партии труда в 1948-1991 гг., а также фактически - орган, осуществлявший руководство в НСРА. Согласно партийному уставу, Политбюро избиралось на съездах наряду с ЦК АПТ и секретариатом.

Члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК Албанской партии труда 

Ниже приводится списки членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК АПТ для каждого из партийных съездов.

I съезд Албанской партии труда (1948) 

Избраны 8 членов Политбюро:

 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Якова, Тук
 Шеху, Мехмет
 Спахиу, Бедри
 Капо, Хюсни
 Колека, Спиро
 Баллуку, Бекир
 Нуши, Гого

II съезд Албанской партии труда (1952) 

Избраны 7 членов и 3 кандидата в члены Политбюро.

Члены:
 Шеху, Мехмет
 Белишова, Лири
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Баллуку, Бекир
 Капо, Хюсни
 Нуши, Гого
 Колека, Спиро

Кандидаты в члены:
 Мюфтиу, Мануш
 Марко, Рита
 Перистери, Пило

III съезд Албанской партии труда (1956) 

Были избраны 9 членов и 6 кандидатов в члены Политбюро.

Члены:
 Баллуку, Бекир
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Нуши, Гого
 Капо, Хюсни
 Белишова, Лири
 Мюфтиу, Мануш
 Шеху, Мехмет
 Марко, Рита
 Колека, Спиро

Кандидаты в члены:
 Перистери, Пило
 Тоска, Хаки
 Чарчани, Адиль
 Теодоси, Кочо
 Алия, Рамиз
 Дервиши, Рапо

IV съезд Албанской партии труда (1961) 

Были избраны 8 членов и 4 кандидата в члены Политбюро.

Члены:
 Баллуку, Бекир
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Нуши, Гого
 Капо, Хюсни
 Мюфтиу, Мануш
 Шеху, Мехмет
 Марко, Рита
 Колека, Спиро

Кандидаты в члены:
 Перистери, Пило
 Хазбиу, Кадри
 Думе, Петрит
 Теодоси, Кочо

V съезд Албанской партии труда (1966) 

Были избраны 11 членов и 5 кандидатов в члены Политбюро.

Члены:
 Чарчани, Адиль
 Баллуку, Бекир
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Нуши, Гого
 Тоска, Хаки
 Капо, Хюсни
 Мюфтиу, Мануш
 Шеху, Мехмет
 Алия, Рамиз
 Марко, Рита
 Колека, Спиро

Кандидаты в члены:
 Хазбиу, Кадри
 Думе, Петрит
 Келези, Абдюль
 Теодоси, Кочо
 Перистери, Пило

VI съезд Албанской партии труда (1971) 

Были избраны 11 членов и 4 кандидата в члены Политбюро, 3 члена Политбюро досрочно были выведены из его состава, на их место были введены 2 члена.

Члены:
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Чарчани, Адиль
 Баллуку, Бекир - до 10 июля 1974 года
 Тоска, Хаки
 Алия, Рамиз
 Марко, Рита
 Колека, Спиро
 Келези, Абдюль - до 1975 года
 Теодоси, Кочо - до 1975 года
 Хазбиу, Кадри
 Мюфтиу, Мануш
 Миска, Пали - с 1975 года
 Исаи, Хекуран - с 1975 года

Кандидаты в члены:
 Спахиу, Джафер
 Думе, Петрит
 Додбиба, Пиро
 Перистери, Пило

VII съезд Албанской партии труда (1976) 

Были избраны 12 членов и 5 кандидатов в члены Политбюро. Хюсни Капо выбыл из состава Политбюро по причине смерти и никем не был заменён.

Члены:
 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь
 Чарчани, Адиль
 Тоска, Хаки
 Исаи, Хекуран
 Капо, Хюсни - умер 23 сентября 1979 года
 Хазбиу, Кадри
 Мюфтиу, Мануш
 Шеху, Мехмет
 Миска, Пали
 Алия, Рамиз
 Марко, Рита
 Колека, Спиро

Кандидаты в члены:
 Чуко, Ленка
 Гегприфти, Ламби
 Стефани, Симон
 Михали, Чирьяко
 Перистери, Пило

VIII съезд Албанской партии труда (1981) 

Были избраны 13 членов и 5 кандидатов в члены Политбюро. Энвер Ходжа и Мехмет Шеху выбыли из состава Политбюро в связи с кончиной, Кадри Хазбиу выбыл из состава Политбюро из-за своего ареста.

 Ходжа, Энвер - генеральный секретарь, в Политбюро - до 11 апреля 1985 года
 Чарчани, Адиль
 Челику, Хайредин
 Хазбиу, Кадри - до 13 октября 1982 года
 Чуко, Ленка
 Мюфтиу, Мануш
 Шеху, Мехмет - до 17 декабря 1981 года
 Аслани, Мухо
 Миска, Пали
 Алия, Рамиз - генеральный секретарь с 13 апреля 1985 года
 Марко, Рита
 Стефани, Симон

Кандидаты в члены:
 Бектеши, Бесник
 Чами, Фото
 Гегприфти, Ламби
 Михали, Чирьяко
 Мурра, Прокоп

IX съезд Албанской партии труда (1986) 

Были избраны 13 членов и 5 кандидатов в члены Политбюро.

Члены:
 Чарчани, Адиль
 Челику, Хайредин
 Исаи, Хекуран
 Чуко, Ленка
 Мюфтиу, Мануш
 Аслани, Мухо
 Миска, Пали
 Алия, Рамиз - генеральный секретарь
 Марко, Рита
 Стефани, Симон
 Чами, Фото
 Мурра, Прокоп
 Бектеши, Бесник

Кандидаты в члены:
 Мустачи, Кичо
 Конди, Пиро
 Гегприфти, Ламби
 Михали, Чирьяко
 Черрава, Вангьель

X съезд Албанской партии труда (1991) 

Партия отказалась от идеологии марксизма-ленинизма и сменила название на Социалистическая партии Албании.

Примечания 

Албанская партия труда